Legiony Polskie – polskie formacje wojskowe okresu porozbiorowego
 Legiony Polskie (1914–1918) – polska formacja wojskowa utworzona 27 sierpnia 1914 r. w Galicji
 MS "Legiony Polskie"
 Legiony rzymskie
 Legiony – powieść Henryka Sienkiewicza
 Legiony – film w reż. Dariusza Gajewskiego z 2019 roku
 Legiony – singel Mateusza Ziółki i Tabba z 2019 roku